«Лучший европейский фильм» — одна из категорий Польской кинопремии «Орлы». Впервые эта категория появилась на VII церемонии вручения «Орлов», которая состоялась 5 марта 2005 года (за фильмы 2004 года).

Награда в этой категории вручается режиссёру фильма. На награду может претендовать европейский фильм (не польский), который соответствует следующим критериям: является полнометражным фильмом (не менее 50 минут экранного времени), показывался в общем, платном прокате на территории Польши как минимум в течение недели, в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего церемонии.

По два раза номинировались фильмы режиссёров — Михаэль Ханеке (Австрия) (2 награды), Педро Альмодовар (Испания) (1 награда), Андрей Звягинцев (Россия) (1 награда), Паоло Соррентино (Италия) (1 награда) и Ларс фон Триер (Дания) (наград не завоевал).

Лауреаты и номинанты

2000—2009

2010—2019

Ссылки 
 
 Oficjalna strona nagród 

Европейский фильм